

Каркара — село, Каркаринський сільський округ, Кегенський район, Алматинська область
 Каркара — село, Ширганацький сільський округ, Кегенський район, Алматинська область

Див. також 
 Каркаралінськ